Biografies: 
 Paul Ulrich Villard (Saint-Germain-au-Mont-d'Or, 1860 - Baiona, 1934), físic francès.
Geografia:
 França:
 Villard (Alta Savoia), municipi francès al departament de l'Alta Savoia, a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps.
 Villard, o Lo Vilar de Dun, localitat i comuna de França al departament llemosí de la Cruesa, al districte de Guéret i cantó de Dun-Le-Palestel.
 Villard-Bonnot, municipi francès al departament d'Iséra, a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps.
 Villard-d'Héry, municipi francès al departament de l'Alta Savoia, a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps.
 Villard-de-Lans, o Lo Vilar de Dans, municipi francès al departament d'Isèra i regió de Roine-Alps.
 Villard-Léger, municipi francès al departament de la Savoia, a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps.
 Villard-Notre-Dame, municipi francès al departament d'Iséra, a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps.
 Villard-Reculas, o Lo Vilar Cremat, municipi francès al departament d'Iséra, a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps.
 Villard-Reymond, municipi francès al departament d'Isèra i regió de Roine-Alps.
 Villard-Saint-Christophe, municipi francès al departament d'Iséra, a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps.
 Villard-Saint-Sauveur, municipi francès al departament del Jura, a la regió de Borgonya-Franc Comtat.
 Villard-Sallet, municipi francès al departament de la Savoia, a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps.
 Villard-sur-Doron, municipi francès al departament de la Savoia, a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps.
 Villard-sur-Bienne, municipi francès al departament del Jura, a la regió de Borgonya-Franc Comtat.
 Cantó de Villard-de-Lans, cantó del departament francès de la Isèra, a la regió de Roine-Alps.

 Estats Units:
 Villard (Minnesota)
 Villard (Dakota del Nord)